Paulo Bormann Zero (Niterói, 29 de novembro de 1957) é um jornalista e cinegrafista brasileiro.

Carreira
Começou a carreira em Nova Iorque como correspondente estrangeiro. Viveu nos Estados Unidos por 22 anos, sempre trabalhando pela TV Globo. Na crise dos reféns na Embaixada do Irã, em 1979, foi preso por forças para-militares e libertado depois de horas como refém. 

Cobriu a guerra civil da Nicarágua. A guerra civil de El Salvador. A guerra do Golfo, em 1991, a partir de Jerusalém, com o repórter Carlos Dornelles. De 2005 a 2007 foi correspondente da TV Globo em Pequim. Já fez reportagens em mais de 100 países. É casado com a também jornalista Sônia Bridi há mais de 23 anos.

Naturais de Niterói
Brasileiros de ascendência alemã
Jornalistas do Rio de Janeiro
Cinegrafistas do Brasil